Премьер-лига сезона 2004/05 — 13-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Турнир прошёл с 14 августа 2004 года по 15 мая 2005 года. В турнире приняло участие 20 клубов: 17 клубов-участников предыдущего розыгрыша Премьер-лиги и 3 лучших клуба Первого дивизиона предыдущего сезона. Турнир впервые выиграл лондонский клуб «Челси».

Турнирная таблица

Результаты

Лучшие бомбардиры

Награды сезона

Примечания

Ссылки 

2004
Премьер-лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005